A Sociedade Missionária Hora Luterana é uma organização missionária cristã que tem como objetivo utilizar todos os meios de comunicação para divulgar o evangelho da Salvação em Jesus Cristo às pessoas. Com sede nos Estados Unidos, onde tem o nome de "Lutheran Hour Ministries" (LHM) e escritórios em cerca de 40 países, a Hora Luterana utiliza os mais variados meios de comunicação para levar Jesus Cristo às pessoas, e as pessoas à Igreja. Através de programas de rádio, literatura, telefone, mensagens SMS, internet, jornais, revistas e estratégias de evangelismo pessoal, a Hora Luterana anuncia a salvação em Cristo às pessoas no Brasil desde 1947.
Algumas estratégias de evangelismo da Hora Luterana são bastante conhecidas no Brasil. O devocionário "Cinco Minutos com Jesus", originário de um programa de rádio com o mesmo nome, leva mensagens diárias a milhares de lares brasileiros.

Ligações externas 
 

Organizações luteranas
Organizações paraeclesiásticas cristãs